Мальський Маркіян Зіновійович (1954) — український науковець і дипломат.
 Мальський Маркіян Маркіянович (1984) — український юрист, державний службовець. Кандидат юридичних наук.